Alido Grisanti – calciatore italiano
 Antonio Grisanti – attore italiano
 Cristoforo Grisanti – presbitero, insegnante e studioso del folklore italiano